Roger Federer venceu na final por 7-6(4), 7-6(2), 6-4, contra Novak Đoković.

Rodada Classificatória

Cabeças de chave

  Roger Federer (Campeão)
  Rafael Nadal (Quarta rodada)
  Novak Djokovic (Final)
  Nikolay Davydenko (Semifinais)
  Andy Roddick (Quartas de finais)
  James Blake (Quarta rodada)
  Fernando González (Quarta rodada)
  Tommy Robredo (Terceira rodada)
  Tomáš Berdych (Quarta rodada)
  Tommy Haas (Quartas de finais)
  Mikhail Youzhny (Segunda rodada)
  Ivan Ljubičić (Terceira rodada)
  Richard Gasquet (Segunda rodada)
  Guillermo Cañas (Segunda rodada)
  David Ferrer (Semifinais)
  Lleyton Hewitt ''(Segunda rodada)

 Carlos Moyá (Quartas de finais) 
 Marcos Baghdatis (Primeira rodada) 
 Andy Murray (Terceira rodada) 
 Juan Ignacio Chela (Quartas de finais) 
 Juan Carlos Ferrero (Primeira rodada) 
 Paul-Henri Mathieu (Primeira rodada) 
 Juan Mónaco (Quarta rodada) 
 David Nalbandian (Terceira rodada) 
 Marat Safin (Segunda rodada) 
 Jarkko Nieminen (Primeira rodada) 
 Dmitry Tursunov (Primeira rodada) 
 Nicolás Almagro (Terceira rodada) 
 Filippo Volandri (Primeira rodada) 
 Potito Starace (Primeira rodada)  
 Jürgen Melzer (Segunda rodada)
 Ivo Karlović (Primeira rodada)

Sorteio

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Sorteio masculino

S
US Open - Simples masculino